Rogoźnica kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Polen:
 Rogoźnica (Głogów Małopolski)
 Rogoźnica (Międzyrzec Podlaski)
 Rogoźnica (Neder-Silezië) (Groß Rosen)
 Rogoźnica (Drawno) (Räumde)